Organ kan syfta på:

 Organ – en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form
 Organ som livsmedel, se inälvsmat
 Officiellt organ – en publikation som löpande publicerar allmänna kungörelser
 Statsorgan – ett centralt organ som företräder den juridiska personen staten
 Organ, Hautes-Pyrénées – en kommun i regionen Occitanien, Frankrike